Эйк (, , , )— фамилия. Известные носители:

Художники
 Губерт ван Эйк (1370—1426) — фламандский живописец, старший брат Яна ван Эйка.
 Ян ван Эйк (1385 или 1390—1441) — фламандский живописец раннего Возрождения, портретист; младший брат Хуберта ван Эйка.
 Бартелеми д’Эйк (; ок. 1420 — после 1470) — французский художник авиньонской школы.

Прочие
 Эйк, Альфред (1916—2015) — немецкий офицер-подводник, капитан-лейтенант.
 Эйк, Виллем (род. 1953) — нидерландский прелат.
 Эйк, Тео ван (1943—?) — нидерландский лётчик-перебежчик в Ливию в 1964 году.
 Эйк, Питер Николаас ван (1887—1954) — нидерландский писатель, поэт, критик и историк литературы.
 Эйк, Якоб ван (1590—1657) — нидерландский композитор, исполнитель на блокфлейте и карильоне.

См. также 
 Ван Эйк